Формат газеты определяет размеры (ширину и высоту) нераскрытой газеты, то есть одной её страницы. Формат всего печатного листа, таким образом, определяется умножением ширины газеты надвое.

Форматы

В СССР и России 

В СССР, а позднее и в России размер газет традиционно определялся ГОСТ 9254, в соответствии с которым установлены три формата, идентичных ISO 216:

 A2: 420×594 мм
 A3: 297×420 мм 
 A4: 210×297 мм

Кроме этого стандарт допускает также размеры 297×440, 297×452, 420×578, 289×420, 210×289 мм. По техническим причинам возможно округление 594 до 595 или 600 мм.

В СССР формат газеты часто зависел от тематики и статуса, таким образом:
 A2 — большинство центральных («Правда», «Известия»), республиканских, краевых, областных общеполитических и отраслевых газет, многие молодёжные и некоторые крупнейшие городские газеты;
 A3 — отдельные центральные газеты («Неделя»), часть молодёжных, все детские (например,  «Пионерская правда»), а также все районные и большинство городских газет;
 A4 — колхозные, некоторые фабричнозаводские и учрежденческие газеты и т. п., в том числе, например, популярный в СССР еженедельник «Футбол-Хоккей».

В России также распространен нестандартный формат газет 29×35 см (бесплатные газеты «Метро», «Москва вечерняя», районные муниципальные газеты)

В западных странах 

В Германии размеры газет определены стандартом DIN 16604 (1973 год), до этого существовало около 60 разных форматов.

См. также 
 Формат книги

Примечания 

Форматы бумаги